Со́льський — прізвище.

 Сольський Людвік (1855—1954) — польський актор, режисер і театральний діяч.
 Сольський Микола Тарасович ( 1979) — український державний діяч, юрист, підприємець-аграрій, народний депутат України 9-го скликання.
 Сольський Степан Михайлович (1835—1900) — київський літератор, педагог, громадський діяч, професор Київської духовної академії, дійсний статський радник, київський міський голова в 1887—1900 роках.
 Сольський Хрисанф Петрович (1838 — після 1906) — філолог-класик, попечитель Оренбурзької та Одеської учбових округ, таємний радник.